Elena Florea ist der Name folgender Personen:

* Elena Florea, Ehename von Elena Horvat (* 1958), rumänische Ruderin
 Elena Florea, Geburtsname von Elena Murgoci (1960–1999), rumänische Langstreckenläuferin